Higashi-ku (« arrondissement Est » en japonais) est un nom d'arrondissements au Japon :
 Higashi-ku (Hamamatsu), arrondissement de la ville de Hamamatsu ; 
 Higashi-ku (Hiroshima), arrondissement de la ville de Hiroshima ; 
 Higashi-ku (Fukuoka), arrondissement de la ville de Fukuoka ; 
 Higashi-ku (Kumamoto), arrondissement de la ville de Kumamoto ; 
 Higashi-ku (Okayama), arrondissement de la ville d'Okayama ; 
 Higashi-ku (Nagoya), arrondissement de la ville de Nagoya ; 
 Higashi-ku (Niigata), arrondissement de la ville de Niigata ; 
 Higashi-ku (Sakai), arrondissement de la ville de Sakai ; 
 Higashi-ku (Sapporo), arrondissement de la ville de Sapporo ; 
 Higashi-ku (Osaka), arrondissement de la ville d'Osaka en 1879-1989.